Arquivo Sonoro da Galiza
 ASG Software Solutions

Desambiguação